VM i snooker 1978 (Embassy World Snooker Championship) spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 17–29 april 1978. Det var andra gången som VM spelades i denna arena. Turneringen vanns av walesaren Ray Reardon, som tog sin sjätte och sista titel.

Händelser under turneringen 
 Detta var den första VM-turneringen som BBC sände från varje dag.
 Ray Reardon blev den äldste världsmästaren, 45 år och 6 månader, ett rekord som fortfarande står sig.
 Fred Davis blev den äldste semifinalisten någonsin, vid en ålder av 64 år och 8 månader. Även detta rekord står sig fortfarande.
 Joe Davis, äldre bror till Fred Davis och femtonfaldig världsmästare satt på läktaren och såg Fred spela sin semifinal. Joes hjärta klarade dock inte av spänningen, han kollapsade och dog två månader senare.
 Perrie Mans blev den förste (och hittills ende) spelaren från Afrika att gå till final i VM. (Sydafrikanen Fred van Rensburg hade dock spelat en utmanarmatch om världsmästartiteln.)
 Försvarande mästaren John Spencer blev den förste att råka ut för The Crucible Curse då han föll mot Perrie Mans i den första omgången.

Resultat

Externa länkar 
 

1978 i Storbritannien
Snookersäsongen 1977/1978
1978
Sportevenemang i Sheffield